Germinale o germile, settimo mese del calendario rivoluzionario francese
 Germinale, gruppo musicale di rock progressivo italiano
 Germinale (Germinal), romanzo di Émile Zola
Germinale – variante del nome proprio di persona Germinal
 Domenico Germinale, calciatore italiano